Shaun Murphy può riferirsi a:

 Shaun Murphy (1970-), calciatore australiano
 Shaun Murphy – cantante statunitense
 Shaun Murphy (1982-), giocatore di snooker inglese